Miejscowości w USA:
 Payette – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Payette
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Payette (ang. Payette County) – w stanie Idaho